Edwin Edwards henviser til blandt andre:

 Edwin Edwards (kunstner) (1823-1879) – engelsk landskabsmaler og raderer
 Edwin Edwards (politiker) (født 1927) – amerikansk politiker